Fuhr steht für:

 Fuhr (Hückeswagen), eine Ortschaft in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen 
 Fuhr (Radevormwald), eine Hofschaft in Radevormwald, Nordrhein-Westfalen 
 Fuhr (Solingen), einen Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen 
 An der Fuhr, im 19. Jahrhundert ein Elendsviertel in Elberfeld, Nordrhein-Westfalen

Fuhr ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Fuhr (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 André Fuhr (* 1971), deutscher Handballtrainer
 Angela Becker-Fuhr (* 1946), deutsche Malerin
 Arthur Fuhr (1923–2010), deutscher Politiker
 Bernd Fuhr (* 1960), deutscher Fußballtorhüter
 Daniela Fuhr, deutsch-britische Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dietmar Fuhr (* 1964), deutscher Jazzmusiker
 Eckhard Fuhr (* 1954), deutscher Journalist
 Ellen Fuhr (1958–2017), deutsche Malerin und Grafikerin
 Ernst W. Fuhr (1925–2010), deutscher Jurist und Medienmanager 
 Friedrich Daniel Carl Fuhr (1803–1875), Kreisrat, Dirigent der Regierungskommission des Regierungsbezirks Nidda
 Grant Fuhr (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Günter R. Fuhr (* 1953), deutscher Biophysiker
 Harald Fuhr (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler
 Heather Fuhr (* 1968), kanadische Triathletin 
 Johann Heinrich Fuhr (1777–1840), deutscher Kaufmann
 Julia Fuhr Mann (* 1987), deutsche Filmemacherin, Kuratorin und queer-feministische Aktivistin

 Lina Fuhr (1828–1906), deutsche Schauspielerin
 Norbert Fuhr (* 1956), Hochschullehrer für Praktische Informatik der Universität Duisburg-Essen
 Thomas Fuhr (* 1959), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Fuhr (* 1966), deutscher Jazzmusiker
 Xaver Fuhr (Franz Xaver Fuhr; 1898–1973), deutscher Maler

FUHR steht für:

 CARL FUHR GmbH & Co. KG, Sicherungssysteme für Türen, Fenster und Tore, Sitz in Heiligenhaus, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Fur